Edgar Odell Lovett (1871-1957), mathématicien américain, premier président de l'Université Rice de Houston.
John M. Lovett (1943-2003), 6e président du Comité International des Sports des Sourds.
Josephine Lovett (1877-1958), scénariste et actrice américaine.
Leroy Lovett (1919-2013), pianiste et arrangeur de jazz américain.
Lyle Lovett (1957-), chanteur-compositeur américain.
Robert A. Lovett (1895-1986), homme politique américain.
Sue-Ellen Lovett (née en 1959), cavalière australienne de dressage handisport.
Verney Lovett Cameron (1844-1894), explorateur anglais.
William Lovett (1800-1877) était un activiste britannique.
Patronyme anglais